Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Błocki – polski lekkoatleta
 Damian Błocki – polski lekkoatleta
 Feliks Błocki – polski inżynier elektryk
 Mikołaj Błocki – rzymskokatolicki duchowny
 Włodzimierz Błocki – polski malarz i grafik
 Zbigniew Błocki – polski matematyk